То́нна:

 То́нна (, от ср.-век.  — «бочка») — название некоторых единиц измерения массы и объёма.
 То́нна () — город в Германии.